El Torneig de Shenzhen 2018, oficialment conegut com a ATP Shenzhen Open 2018, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 24 i el 30 de setembre de 2018 al Shenzhen Longgang Tennis Centre de Shenzhen, Xina.

El tennista japonès Yoshihito Nishioka va guanyar el primer títol del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

ATP World Tour 2018
2018